Борис Лившиц:
 Лившиц, Борис Григорьевич (1905—2000) — советский материаловед, профессор, руководитель кафедры металлографии МИСиС.
 Лившиц, Борис Самойлович (1912—1990) — советский учёный, инженер, разработчик АТС.